Reut. kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges François Reuter

Auktorsförkortningar